Esbeck steht für:
 Esbeck (Elze), Ortsteil von Elze, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Esbeck (Freden), bzw. Gut Esbeck, Ortslage von Freden (Leine), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Esbeck (Lippstadt), Ortsteil von Lippstadt, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Esbeck (Schöningen), Ortsteil von Schöningen, Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Esbeck (Diemelsee), Wüstung bei Adorf (Diemelsee), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Esbeck (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Burg Esbeck (Diemelsee), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Burg Esbeck (Schöningen), Landkreis Helmstedt, Niedersachsen

Siehe auch:
 Esebeck (Begriffsklärung)